

Sigle 
 Alliance Quebec
 Sigla della provincia dell'Aquila

Codici 
 AQ – Codice vettore IATA di Aloha Airlines
 AQ – Codice FIPS 10-4 delle Samoa Americane
 AQ – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Antartide
 AQ – Codice ISO 3166-2:IT della provincia dell'Aquila (Italia)

Informatica 
 .aq  – dominio di primo livello dell'Antartide